MIM-23 Hawk, Hawk («Хоук», , Mobile Interceptor Missile (мобильная ракета-перехватчик) и бэкроним слова «ястреб» —  — «перехватчик, управляемый на всей траектории полёта») — американский войсковой зенитный ракетный комплекс средней дальности, производства компании «Рейтеон».

Первоначально комплекс разрабатывался для уничтожения самолётов, позже был доработан для перехвата ракет в полёте. Был принят на вооружение в 1960 году и с того времени неоднократно подвергался модернизациям, которые не позволяли комплексу сильно устареть и поддерживали комплекс на уровне требований времени. Тем не менее, в 1994 году в Армии США он был заменён на MIM-104 «Пэтриот». Окончательно эксплуатация комплекса в США была прекращена в 2002 году, после того как американский корпус морской пехоты заменил его на переносные ЗРК прямой видимости с инфракрасным наведением FIM-92 «Стингер». Зенитные управляемые ракеты комплекса также производились за пределами США: в Западной Европе, Японии и Иране.

Всего, включая изготовленные по лицензии в других странах, произведено более 40 тыс. ЗУР. По данным каталога Jane’s вероятность поражения цели одной ракетой составляет 0,56 (56 %); модификация I-Hawk улучшила этот показатель до 0,85 (85 %).
Хотя США никогда не применяли «Хок» в боевых действиях, комплекс применялся другими странами.

Аналогичные советские ЗРК — С-125 «Нева»/«Печора» и 2К12 «Куб»/«Квадрат».

Разработка системы 
Проектирование ракетной системы началось в 1952 году, когда Армия США начала проводить исследования, которые должны были ответить на вопрос о возможности создания зенитно-ракетного комплекса средней дальности с ЗУР, использующей полуактивный метод наведения. Система получила обозначение SAM-A-18 Hawk (). В июле 1954 года были заключены контракты с фирмой Нортроп по созданию пусковой установки, РЛС и систем управления огнём, а также с американской фирмой «Рейтеон» в части создания ЗУР для нового комплекса. Это была одна из первых зенитных ракетных систем, способных бороться с маловысотными целями. Первый экспериментальный образец ракеты «Хок» был выпущен в 1956 году, а полномасштабные испытания системы развернулись в 1957 году. В процессе этих испытаний была продемонстрирована возможность уничтожения воздушных целей на высотах менее 30 метров. В 1959 году началось серийное производство этой системы, а в июне этого же года было сформировано первое войсковое подразделение, вооруженное комплексами «Хок».

Первый испытательный пуск с использованием ЗУР, обозначенной тогда XSAM-A-18, состоялся в июне 1956 года. К июлю 1957 года первый цикл разработки был закончен, к тому времени обозначение ЗУР изменилось на XM3 и XM3E1. Первые экземпляры ЗУР использовали относительно ненадёжный двигатель Aerojet M22E7; проблемы были устранены в доработанном варианте двигателя — M22E8.

Конструкция 

Hawk представляет собой полустационарный зенитно-ракетный комплекс средней дальности, предназначенный для защиты войск (войсковая ПВО), а также наиболее ценных тыловых объектов (объектовая ПВО) от средств воздушного нападения противника. Изначально комплекс предназначался для поражения самолетов противника, позднее он получил возможность борьбы с тактическими ракетами. Средством поражения комплекса является одноступенчатая твердотопливная ракета с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения. 

Комплекс неоднократно модернизировался, при этом в ходе модернизации изменялся состав его оборудования, а также улучшались технические характеристики комплекса. 

Высокая сложность систем и низкая степень надёжности ламповой электроники давала РЛС ранних версий комплекса «Хок» время наработки на отказ равной всего 43 часам. В модернизированном комплексе «Улучшенный Хок» (i-Hawk, от ) этот параметр был увеличен до 130—170 часов. Более поздние модернизации радиолокационных систем комплекса довели характеристику до 300—400 часов.

Первоначально система имела диапазон — 25 км, потолок — 13700 м. После модернизации: максимальная дальность перехвата целей 40 км (минимальная — 2,5 км), максимальная высота перехвата 17,7 км (минимальная — 30-60 метров).

Комплекс одноканальный по цели.

ЗУР 
ЗУР комплекса «Хок» имеет цилиндрический корпус и четыре длиннохордовых, усеченных, дельтавидных крыла, которые идут примерно от середины корпуса до хвоста слегка конической формы. Каждое крыло имеет управляемую плоскость на задней кромке.

 Basic Hawk: MIM-23A
 I-Hawk: MIM-23B
 Improved ECCM

 ТТХ MIM-23A
 Длина — 5,08 м
 Диаметр корпуса — 0,37 м
 Размах крыльев — 1,21 м
 Стартовая масса — 584 кг
 Масса БЧ — 54 кг
 Тип БЧ — осколочно-фугасная
 Дальность поражения цели — 2 … 25 км
 Высота поражения цели — 60 м … 11 км

 ТТХ MIM-23B … M
 Длина — 5,03 м
 Диаметр корпуса — 0,37 м
 Стартовая масса — 638 кг
 Масса БЧ — 74 кг
 Тип БЧ — осколочно-фугасная; 14 тыс. стальных сферических осколков массой по 2 г. Угол разлёта осколков 70 градусов
 Масса модернизированной ДУ — 395 кг (включая стартовый заряд массой 295 кг)
 Дальность поражения цели — 1,5 км … 35 км
 Высота поражения цели — 60 м … 18 км
 Максимальная скорость — около 500 м/с
 Тип взрывателя — неконтактный радиовзрыватель и контактный
 Система наведения — полуактивная, моноимпульсная, непрерывного излучения, X-диапазона
 Максимальная располагаемая перегрузка для ЗУР — 15 ед.

В 1970-х американское космическое агентство NASA использовало специально изготовленные ракеты типа «Хок» для создания геофизической ракеты Nike Hawk.

РЛС

Состав ЗРК 

Изначально в состав батареи ЗРК «Хок» входили следующие средства:
 1 × PAR: Pulse Acquisition Radar — обзорная РЛС со скоростью вращения 20 об/мин, для обнаружения высоко-/средневысотных целей.
 1 × CWAR: Continuous Wave Acquisition Radar — обзорная допплеровская РЛС со скоростью вращения 20 об/мин, для обнаружения низковысотных целей.
 2 × HPIR: High Power Illuminator doppler Radar — допплеровская РЛС сопровождения и подсвета целей, наведения ЗУР.
 1 × ROR: Range Only Radar — импульсная дальномерная РЛС K-диапазона (используется, когда остальные средства подавлены помехами или неисправны/недоступны).
 1 × ICC: Information Coordination Central — Центральный пункт информации и координации.
 1 × BCC: Battery Control Central — Пункт центрального управления зенитно-ракетной батареей.
 1 × AFCC: Assault Fire Command Console — переносная консоль удалённого управления одной огневой секцией батареи (функции пункта центрального управления). В составе огневой секции — 1 РЛС CWAR, 1 РЛС HPI и 3 пусковых установки (всего 9 ЗУР).
 1 × PCP: Platoon Command Post — Командный пункт взвода.
 2 × LCS: Launcher Section Controls — Управление пусковой секцией.
 6 × M-192: Пусковые установки (всего 18 ЗУР).
 6 × SEA: Генераторы на 56 кВА (400 Гц) каждый.
 12 × M-390: Транспортировочные контейнеры на 36 ЗУР.
 3 × M-501: Погрузочно-разгрузочные машины.
 1 × Карьерный погрузчик.
 1 × Станция контроля и проверки ЗУР.

После третьего этапа модернизации состав батареи ЗРК «И-Хок Этап III» стали входить следующие средства:

 1 × PAR: Pulse Acquisition Radar — обзорная РЛС со скоростью вращения 20 (+/-2) об/мин, для обнаружения высоко-/средневысотных целей.
 1 × CWAR: Continuous Wave Acquisition Radar — обзорная допплеровская РЛС со скоростью вращения 20 (+/-2) об/мин, для обнаружения низковысотных целей.
 2 × HIPIR: HIgh Power Illuminator doppler Radar — РЛС сопровождения и подсвета целей, наведения ЗУР.
 1 × FDC: Fire Distributuon Center — Мобильный центральный пункт распределения огня
 1 × IFF: Приёмопередатчик системы определения «свой-чужой»
 6 × DLN: Digital Launchers — Пусковые установки с цифровой вычислительной системой (всего 18 ЗУР).
 6 × MEP-816: Генераторы на 60кВт (400 Гц) каждый.
 12 × M-390: Транспортировочные контейнеры на 36 ЗУР.
 3 × M-501: Погрузочно-разгрузочные машины.
 1 × Карьерный погрузчик.
 1 × Станция контроля и проверки ЗУР.

Модернизации

ЗРК «Improved Hawk» 
ЗРК Improved Hawk («Улучшенный Хоук»; или I-Hawk — «И-Хоук») существенно повысил возможность боевого применения первоначальной реализации комплекса «Хоук» по маловысотным целям — разрешение целей на фоне шумов от поверхности земли. Армия США начала проводить эту модернизацию в 1964 году — программа Hawk Improvement Program (Hawk/HIP). В частности, в комплекс были внесены следующие изменения:
 цифровой координатор по обработке данных о целях, их опасности и возможности их перехвата;
 улучшенная ЗУР MIM-23B с увеличенной БЧ, уменьшенным двигателем типа M112 большей мощности и улучшенной аппаратурой самонаведения ЗУР;
 модернизированы РЛС обнаружения PAR и CWAR, РЛС сопровождения и подсвета цели и наведения ЗУР HPI, радиодальномер ROR.

Модернизированная система поступила на вооружение в 1972 году, первая установка достигла эксплуатационного статуса в октябре. Модернизация продолжалась до 1978 года.

 План модернизации 1973 г.
В 1973 году Армия США составила обширный многоэтапный план по дальнейшей модернизации ЗРК «И-Хоук» (Hawk PIP, от ). Основной целью стали улучшения наземных средств комплекса.

Этап I:
 Замена РЛС обнаружения CWAR на модернизированную РЛС AN/MPQ-55 Improved CWAR (ICWAR)
 Замена РЛС обнаружения PAR AN/MPQ-50 на модернизированную Improved PAR (IPAR) добавлением цифровой системы индикации движущихся целей MTI ().
 Этап был закончен полевыми испытаниями в 1979 и 1981 годах.

Этап II проводился с 1978 года до испытаний 1983—1986 годов:
 Модернизирована РЛС сопровождения и подсвета цели и наведения ЗУР AN/MPQ-46 HPI до AN/MPQ-57. Заменены некоторые блоки с ЭВП на современные с использованием твердотельных элементов. Добавлена электронно-оптическая (телевизионная) система координатной поддержки сопровождения целей TAS () под обозначением OD-179/TVY, повысившая живучесть комплекса в обстановке активного применения противником средств РЭБ.

Этап III проводился с 1983 года до испытаний 1989 годов: 
Глобальное улучшение комплекса по введению новых вычислительных средств и программного обеспечения большинства основных компонентов системы, в том числе новую РЛС обнаружения CWAR AN/MPQ-62, получившую возможность обнаружения целей уже с первой отметки в обзоре и модернизированную РЛС сопровождения и подсвета цели и наведения ЗУР AN/MPQ-61 HPI с новой системой «маловысотного одновременного поражения» LASHE (). Система LASHE позволила комплексу противостоять массированному налёту и одновременно перехватывать несколько низколетящих целей. Радиодальномер ROR был окончательно выведен из состава комплекса.

Этап IV (не завершен) 
После снятие комплекса с вооружения американской армии и морской пехоты программа модернизации была свёрнута на 4-м этапе. Цели этапа формулировались следующие:
 Повышение мобильности обзорной РЛС CWAR для улучшенного обнаружения малоразмерных БПЛА, прочие обновления РЛС CWAR
 Введение в комплекс ложных источников излучения для противодействия противорадиолокационным ракетам
 Улучшенный ракетный двигатель
 Обновлённая электронно-оптическая система
 Обновлённая система управления и контроля (C&C)
 Обновления, связанные с применением комплекса против тактических БР.

Модернизации ЗУР 
 Восстановление надёжности ЗУР «Хоук»
Программа восстановления надёжности ЗУР «Хоук» Hawk MRR () проводилась с 1982 по 1984 год.

ЗУР MIM-23C и MIM-23E (Hawk ECCM) 
Программа Hawk ECCM была нацелена на оснащение модернизированного ЗРК «И-Хоук» средствами радиоэлектронного противодействия конкретным средствам РЭБ противника, вероятно, появившимся в то время советским контейнерам РЭБ типа СПС-141 «Сирень», которыми оснащали Су-22 и которые показали определённую эффективность в ирано-иракской войне. Модернизации ЗУР MIM-23C и MIM-23E получили эти средства.

ЗУР MIM-23G (LCE) 
Модернизация ЗРК по введению в него обновлённой ЗУР MIM-23G позволила обстреливать низколетящие цели в условиях повышенных радиопомех. ЗУР начали поставляться в войска в 1990 году.

ЗУР Hawk ILM 
Задачей программы модернизации ЗУР ILM ) стало повышение летальности боевой части при её применении против баллистических ракет. Боевая часть была перекомпонована для получения меньшего количества осколков увеличенного размера, в основном 35-граммовых (сопоставимо с пулей калибра 12,7 мм по массе).

Повышение мобильности ЗРК 
Опыт, полученный в ходе Войны в Заливе 1990 года привёл к принятию программы по повышению мобильности и живучести комплекса. Целью программы стало уменьшение количества обслуживающих средств батареи. Доработки пусковой установки позволили перевозить ЗУР непосредственно на ней. Вакуумную электронику предполагалось заменить на переносной компьютер. Введение системы определения севера (курсоуказатель) должно было ускорить ориентировку средств на местности и их взаимную привязку. Полевой кабель заменялся на более лёгкий и удобный, увеличивая расстояние между средствами зенитно-ракетной батареи со 110 м до 2 км. Модернизации были выполнены по заказу корпуса морской пехоты США с начала 1995 по сентябрь 1996 года.

Hawk XXI (Hawk 21) 
ЗРК «Хоук-21» дальнейшая, усовершенствованная и более компактная модификация модернизированного по программе «Hawk PIP-3» комплекса. В комплексе «Хоук-21» состоялся вывод из состава комплекса обоих устаревших РЛС обзора воздушного пространства PAR и CWAR и их замена на современную трехкоординатную РЛС MPQ-64 Sentinel.

Норвежская компания «Консберг» (Kongsberg Defence & Aerospace) разработала современный мобильный пункт распределения огня — FDC () — который используется также в норвежском ЗРК NASAMS.

Были модернизированы и сами ЗУР — разработанные MIM-23K имеют обновлённую осколочно-фугасную БЧ большего радиуса поражения и позволяют эффективно поражать тактические БР малой дальности.

Введённая РЛС MPQ-61 HIPIR обеспечила ЗРК «Хоук-21» прикрытие обороняемого объекта вкруговую, в том числе от средств воздушного нападения на малых высотах, непрерывный подсвет для ЗУР MIM-23K.

Модификации комплекса в других странах 

 Israel
 Sparrow Hawk
 Hawk AMRAAM
 Iran
 Norway
 ACWAR

Боевое применение 

ЗРК MIM-23 HAWK является единственным западным ЗРК, который активно применялся в вооружённых конфликтах до 1991 года.

Шестидневная война 
Перед началом вторжения Израиль имел 50 пусковых установок MIM-23 и 174 ракеты к ним.

В начале 1967 года израильские зенитчики производили пуски ЗРК «Хок» по арабским самолётам-разведчикам, но успеха не достигли.

Боевой дебют ЗРК HAWK произошёл в ходе Шестидневной войны. Израильским зенитчикам удалось сбить только один самолёт, причём израильский. 5 июня 1967 года, израильский расчёт «Хока», защищающего Ядерный центр в Димоне, по ошибке сбил свой же возвращавшийся повреждённый истребитель Ouragan (б/н 12), пилот погиб.

Несколько позже в этот день, израильские зенитчики оборонявшие авиабазу Кфар-Сиркин применили ЗРК «Хок» против иракских самолётов Hunter, которые нанесли удар по израильским самолётам на аэродроме. Выпущенные ракеты «Хок» прошли мимо целей.

Война на истощение 
В ходе  боевых действий 1969—1970 гг. на оккупированных Израилем территориях по западным данным с помощью ЗРК MIM-23 было сбито 4 египетских Су-7, 4 МиГ-17, 3 МиГ-21 и 1 Ил-28. Также, 13 октября 1969 года израильские зенитчики сбили свой самолёт Do.27 (б/н 011, погибло 3 или 5 израильских лётчиков).

Полное количество потерянных в этих боях пусковых установок HAWK неизвестно. 20 июля 1967 года один ЗРК был уничтожен в Синае египетской авиацией. 20 июля и 11 сентября 1969 года по одной ПУ HAWK в Синае было уничтожено египетскими МиГ-17.

Операция «Кавказ» 
После объявления перемирия между Египтом и Израилем в Египет прибыли советские разведчики МиГ-25, часть была с возможностью подвески бомбового вооружения. С осени 1971 года они начали совершать полёты над контролируемой израильтянами территорией. Израильские зенитчики совершали пуски ЗРК «Хок» по самолётам с советскими пилотами, но попасть ни разу не смогли. В свою очередь разведчиками была вскрыта сеть ПВО, включающая позиции 10 батарей «Хок».

Война Судного дня 
Израиль использовал ЗРК «Хок» в Октябрьской войне 1973 года. Перед войной имелось 12 батарей (72 пусковые установки) MIM-23 и 400 ракет к ним.

Для противодействия израильским ЗРК в Сирию и Египет из СССР были поставлены самолёты РЭБ АН-12ПП, а также две установки РЭБ «Смальта». На сирийском фронте, в результате работы «Смальты» а также Ан-12ПП с советским экипажем, израильские зенитчики выпустили 57 ракет «Хок» и не добились ни одного попадания..

6 октября от 8 до 10 батарей ЗРК «Хок», их пункты управления и РЛС были поражены первоначальным ударом египетской авиации. Например, ударом египетских МиГ-17 был выведен из строя ЗРК «Хок» в районе Мерса Умм Морейха, пострадал обслуживающий персонал. С другой стороны, израильским зенитчикам «Хоков» в ходе всего египетского авиаудара удалось сбить один самолёт. Когда удар наносился по ЗРК в районе Абу-Смара, египетским лётчикам 62-й эскадрильи не удалось сразу найти цель, в результате зенитчики успели выпустить 3 ракеты, 1 из которых попала в цель, сбив МиГ-17, пилот к-н Ассем Абдель Хамид Хуссейн Факи погиб.

За время войны «Хоками» было сбито 17 арабских самолётов и вертолётов (по другим данным только 10), сирийских не удалось сбить ни одного. Одна батарея MIM-23 претендует на 7 сбитых египетских вертолётов (два Ми-6 и пять Ми-8). 14 октября израильтяне заявили что их расчёт «Хок» над Абу-Смара сбил египетский истребитель-бомбардировщик Mirage 5, однако эта заявка не была подтверждена. Также один израильский истребитель «Фантом» был предположительно сбит пуском своего же «Хока».

В ходе войны не меньше 2 батарей израильских ЗРК «HAWK» было выведено из строя арабской авиацией, 1 из батарей была уничтожена.

31 декабря 1973 года, отмечавшие новый год израильские зенитчики случайно произвели пуск ракеты ЗРК «Хок», которая попала в израильскую нефтедобывающую платформу F-10 в Балим. Платформа была полностью уничтожена. Была прекращена добыча нефти из 7 скважин, Израиль потерял более половины от получаемой нефти в Синае.

Курдский конфликт 
По заявлениям Duke University Press в 1974 году иранские «Хоки» сбили два  иракских бомбардировщика Ту-16. Ирак признавал потерю только одного Ту-16 15 декабря, экипаж командира Хасана аль-Мусави из 6 человек полностью погиб, причиной потери предполагалась техническая неисправность или попадание иранской зенитной ракеты. При этом США заявило что ракеты к ЗРК HAWK поставило только 9 декабря и что они не могли быть боеготовы к этому времени и применялся другой комплекс.

Ирано-иракская война 
Использовался Ираном и Кувейтом в ходе Ирано-Иракской войны.

Первые два комплекса ЗРК MIM-23 HAWK США поставило Ирану в 1966 году. С 1974 по 1979 годы были поставлены 37 модернизированных комплексов MIM-23B I-HAWK. Вдобавок, с 1975 по 1976 два полученных ранее MIM-23 были модернизированы до уровня MIM-23B. Таким образом, к началу войны у Ирана могло стоять в строю 39 комплексов ЗРК MIM-23B I-HAWK. В некоторых источниках ошибочно указывается что число поставленных комплексов было 41. Однако, там не учитывается что два MIM-23B были не новыми поставками, а модернизацией комплексов, которые были получены в 1966 году.

22 сентября 1980 года Ирак нанёс массированный авиаудар по территории Ирана (Операция «Эхо Кадиссии»), по меньшей мере 2 иранских ЗРК MIM-23B было выведено из строя, десятки зенитчиков были убиты. Пара иракских Су-7БМК 8-й эскадрильи поразила ЗРК «Хок», прикрывающий авиабазу Дехлоран. Иран заявил что иракские самолёты добились прямых попаданий в ЗРК, убив 10 человек обслуживающего персонала. Ещё один ЗРК «Хок», защищающий авиабазу Вахдати был уничтожен ударом пары иракских МиГ-23БН 29-й эскадрильи, было убито 18 человек обслуживающего персонала. Ни одного иракского самолёта иранским зенитчикам в первый день сбить не удалось.

Летом 1981 года в ходе иранской операции «Шабах-2» для прикрытия иранских самолётов, в районах Дамбы Дез и Фули Абада были развёрнуты два дивизиона ЗРК «Хок». Узнав об угрозе иракцы впервые применили новое оружие - советские противорадиолокационные управляемые ракеты Х-28Э. Так 27 октября, Су-22 5-й эскадрильи ВВС Ирака нанесли удары ракетами Х-28Э по радарам обнаружения HPIR. По данным иранского историка Бабака Тагваи, в результате ракетного удара было уничтожено не меньше 6 радаров, из за чего ослеплённые ЗРК «Хок» ничего не смогли сбить. Потеря большого количества РЛС заставила иранцев полностью пересмотреть тактику применения MIM-23.

Со второй половины 1981 года Ирак завершил подготовку самолётов МиГ-25РБ и они стали применяться для вычисления мест дислокации иранских ЗРК. ЗРК «Хок» оказались практически полностью бесполезными против самолётов МиГ-25. Совершая каждый день в среднем по три разведывательных вылета, к 1983 году «МиГи» обнаружили места развёртывания около 50 комплексов ЗРК «Хок», в основном у Тегерана, Исхафана, Шираза, Бандар Хомейни, Харка и Абадана. Так как вместо трёх десятков были обнаружены почти пятьдесят комплексов, было выяснено что у значительной части ЗРК были разделены пусковые установки и они работали через консоль удалённого управления AFCC.

В начале 1982 года иранцы проводили контрнаступательную операцию «Шабах-3» в направлении Дизфуля, её прикрытие осуществлял один дивизион ЗРК I-HAWK. В результате операции был уничтожен ещё один иранский радар HPIR.

За один день 12 февраля 1986 года в районе полуострова аль-Фао ракетами «Хок» были сбиты 9 иракских самолётов, среди них Су-22 и МиГ-23. Известен случай сбития «Хоком» иракского дальнего бомбардировщика Ту-16.

31 июля 1986 года остров Харк был атакован иракской авиацией. Обороняющий от авиации ЗРК I-HAWK был атакован четвёркой иракских Mirage F.1EQ. «Миражи» выпустили 8 противорадиолокационных ракет SAMP 21C и уничтожили оба радара HPIR, вдобавок вторая пара «Миражей» сбросила 8 бомб и уничтожила командный пост «Хока». В результате оставшаяся без прикрытия инфраструктура Харка понесла огромный урон от ударов с воздуха.

Всего за время войны «Хоками» по западным данным было сбито как минимум 40 иракских самолётов. Иракские официальные источники подтверждают эту цифру в примерно 40 различных самолётов, которая составила примерно четвёртую часть от всех потерь ВВС Ирака. Тайные поставки ракет HAWK из США продолжались и во время войны, в нарушение эмбарго, это привело к крупному политическому скандалу в американском правительстве. В одном из авианалётов в 1986 году иракские ударные самолёты Су-22 и МиГ-23БН уничтожили целый эшелон с ракетами «Хок».

В результате ошибок зенитчиков, иранскими ЗРК были сбиты несколько своих самолётов, включая как минимум один F-5, два самолёта F-14 и один F-14 был повреждён.

В апреле 1988 года несколько пусковых установок MIM-23B было поражено иракской авиацией во время боёв за полуостров Аль-Фао.

В июне 1988 года, в ходе операции «Сорок Звёзд», несколько иранских пусковых установок ЗРК «Хок» было захвачено МЕК.

Опыт войны показал что ЗРК I-HAWK легко подавляется станцией радиоэлектронного подавления СПС-141 «Сирень». По иракским заявлениям в ходе войны было уничтожено 30-32 иранских комплекса ЗРК I-HAWK.

В 1987 году ЗРК HAWK стал использовать Кувейт, после иранских атак на свои объекты. Всего у Кувейта имелось 4 таких комплекса. В одном случае кувейтским ЗРК HAWK был сбит иранский F-5. 25 октября 1987 года кувейтские зенитчики выпустили несколько ракет по «самолёту», нарушившему воздушное пространство. Как потом оказалось это была туча.

Ливанская война 
В 1982 году израильским ЗРК I-HAWK был подбит сирийский разведчик МиГ-25Р (в него попало несколько ракет), затем он был добит истребителем F-15.

Война в Чаде 
В Чаде в 1987 году сбит сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22 ВВС Ливии.

Вторжение в Кувейт 

Перед войной Кувейт имел 27 пусковых установок ЗРК MIM-23B I-HAWK (4 батареи). Американцы довольно скептически относились к возможностям кувейтских операторов зенитно ракетных комплексов защитить страну от нападения. Кувейтские ЗРК «Хок» постоянно нуждались в обслуживании специалистов из США и до войны лишь 30% ЗРК удавалось поддерживать в боеспособном состоянии. При этом, как указывали американские исследователи, даже если ЗРК был боеготов, трудно-обучаемые и немотивированные кувейтские расчёты серьёзно снижали эффективность данной системы.

Во время неудавшейся обороны Кувейта от иракской армии в августе 1990 года, по кувейтским данным, ЗРК MIM-23B были сбиты 23 иракских летательных аппарата и 1 свой. Но лишь некоторые потери авиации нашли подтверждение:

 2 августа расчёт ЗРК на острове Бубиян, управляемый американскими контрактниками, по кувейтским данным, сбил 14 самолётов и вертолётов, из них согласно западным источникам только два самолёта нашли подтверждение (один МиГ-23БН и один Су-22). В ответном налёте, иракский Су-22 вывел из строя ЗРК ракетой Х-25. Позже иракский спецназ захватил батарею. По российским источникам МиГ-23БН был скорее всего потерян по технической причине, а Су-22 сбитых «Хоками» было два, пилотируемых капитанами Риядом Али Маяхи и Заидом Хайдером.

 2 августа над островом Файлака расчётом ЗРК «Хок» был сбит иракский вертолёт Super Frelon 101-й эскадрильи и выпущенная им одна ракета Exocet.

 2 августа вертолёт SA.330H Puma (б/н KAF-551) 32-й эскадрильи ВВС Кувейта совершал полёт в сторону авиабазы Ахмед Аль-Джабер. В районе Аль-Адоурми, так и не долетев до базы, кувейтский вертолёт был сбит ракетами выпущенными своим же кувейтским расчётом ЗРК «Хок». Погиб весь экипаж четыре человека, включая командира — подполковника Фаиза аль-Решиди.

Всего 4 батареи ЗРК I-HAWK были взяты иракцами в качестве трофеев, включая 3 исправных и около 150 ракет для них.

Операция «Буря в пустыне» 
Иорданские специалисты помогли иракцам с обучением и принятием на вооружение захваченных батарей «Хоков». Одна батарея защищала перевал Мутла в Кувейте, другая была перевезена в Ирак для защиты центра ядерных исследований «Проект 777». Центр находился на восточном берегу реки Тигр в 18 км к юго-востоку от Багдада, его обороной ПВО, включая MIM-23, командовал генерал Ясим аль-Ани.

В ходе операции один иракский ЗРК HAWK был уничтожен коалицией. Две трофейных батареи «Хоков» остались у Ирака после окончания войны, в том числе не менее 58 боевых и 9 учебных ракет к ним.

Гражданская война в Ливии 
Весной 2020 года один турецкий комплекс MIM-23 I-HAWK в режиме AFCC был развёрнут на оккупированной ливийской авиабазе аль-Ватия. В ночь с 5 на 6 июля 2020 года неизвестные самолёты нанесли удар по авиабазе уничтожив 3 пусковые установки турецких «Хоков». Было убито 6 турецких военнослужащих.

Эксплуатанты 

Комплекс стоял на вооружении в следующих странах:
  Бахрейн
  Бельгия
  Дания
  Египет
  Франция
  Германия
  Греция
  Индонезия
  Иран
  Израиль — предполагается заменить на «Шарви́т ксами́м»
  Италия 36
  Япония
  Иордания
  Южная Корея
  Кувейт
  Нидерланды
  Норвегия — прекращено в 1998 году
  Саудовская Аравия
  Сингапур
  Испания 36
  Швеция
  Тайвань
  Турция
  Алжир
  ОАЭ
  США — прекращено

Этап II
эти страны провели первую и вторую модернизацию.

  Бельгия — прекращено
  Дания — прекращено
  Франция
  Германия — прекращено в 2005 году
  Греция
  Индонезия
  Италия
  Нидерланды
  США — прекращено

Этап III
Включал новую модернизацию комплекса
  Албания (see discussion)
  Египет
  Франция
  Германия
  Греция
  Израиль — предполагается заменить на «Шарви́т ксами́м»
  Италия
  Иордания
  Нидерланды — использование прекращено, комплексы проданы Румынии
  Саудовская Аравия
  Сингапур
  Испания
  Швеция
  Украина
  Тайвань
  Алжир
  ОАЭ
  Корпус морской пехоты США — прекращено в 2002 году

HAWK XXI
  Турция
  Румыния — ex
  Марокко
  Южная Корея — 24 батареи

См. также 
 «Ирангейт» — политический скандал в США, разгоревшихся, в частности, из-за поставок запчастей к зенитным ракетам для ЗРК «MIM-23 Hawk» в Иран.
 NASAMS — норвежский комплекс ПВО.

Примечания

Литература

Ссылки 
 ЗРК «Improved Hawk» на сайте Вестник ПВО
 Применение ЗРК «Усовершенствованный Хок» в Израиле
 ЗРК «Хок» на сайте информационно-новостной системы «Ракетная техника»

 На английском языке
 ЗРК «Хок» на сайте разработчика (Raytheon)
 ЗРК «Хок» на сайте Designation-Systems.net
 ЗРК «Хок»
 ЗРК MIM-23 «Хок» на сайте Armed Forces International
 ЗРК «Хок» в строю 4 зрбн 517-го подразделения войск ПВО Зоны Панамского канала
 ЗРК «Хок» на сайте Federation of American Scientists
 Causes of death among Belgian professional military radar operators: A 37-year retrospective cohort study // 2008

 На немецком языке
 ЗРК «Хок» в Германии // alpha-section-present.de

Зенитные ракетные комплексы США
ПВО США
Появились в 1960 году в США
Военная продукция Northrop Grumman
Военная продукция Raytheon